Upplysningsmärken är en äldre benämning av en typ av vägmärken. Idag är dessa uppdelade i följande grupper:

Anvisningsmärken
Lokaliseringsmärken

Vägmärken